Kaipaansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaipaansaari (ö, lat 61,24, long 28,83), Södra Karelen, Imatra, 
 Kaipaansaari (ö, lat 61,35, long 28,68), Södra Karelen, Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar